Ка́бельна ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР.

Кабельна вулиця — вулиця в місті Дніпро
 Кабельна вулиця — вулиця в місті Київ

Кабельна вулиця — декілька вулиць в місті Москва
 Кабельна вулиця — вулиця в місті Самара

Вулиці